Cordel bezeichnet:

 ein altes spanisches Längenmaß, siehe Cordel (Einheit)
 brasilianische Volksliteratur in kleinformatigen Heften, siehe Literatura de Cordel

Cordel ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Cordel (1760–1826), deutscher Geistlicher, Prälat, Dompropst und Generalvikar des Bistums Trier
 Oskar Cordel (1843–1913), deutscher Schachspieler und Autor

Siehe auch:

 Cordell
 Kordel